Bruckschen ist der Familienname folgender Personen:
 Manfred Bruckschen (1938–2019), deutscher Politiker (SPD) und Betriebsrat
 Otto Bruckschen, deutscher Fußballspieler